Canna steht für:

 Canna, eine schottische Insel 
 Canna (Kalabrien), eine italienische Stadt in der Provinz Cosenza
 Blumenrohr (Canna), eine Pflanzengattung
 Canna (Einheit), ein altes Längenmaß in verschiedenen Ländern
 Pfeife in „Canna d’Organo“ (Orgelpfeife)
 eine britische Fähre, siehe Island-Klasse (1972)

Canna ist der Familienname von:
 Carlo Canna (* 1992), italienischer Rugby-Union-Spieler

Siehe auch:

 Kanna (Begriffsklärung)
 Ganna
 Cana
 Khanna